

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Płoski – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Płoski – część wsi Przechód w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Płoski – część wsi Tokarki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Inne 
 Płoski – wieś w Bułgarii, obwód Błagojewgrad

Zobacz też 
 Płoski – biskup